HMS Grafton je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Grafton (H89) 
 HMS Grafton (F80) 

Grafton